AVIVO — технология компании ATI, использующаяся в видеокартах Radeon, начиная с поколения Radeon X1x00 и более новых. Позволяет увеличить скорость операций обработки видеофайлов, включая декодирование, перекодирование, захват и вывод видеоматериала.

Возможности

AVIVO

AVIVO HD 

Полностью интегрированное HD-аудио и поддержка воспроизведения многоканальных (5.1) аудиопотоков. Avivo HD позволяет подключить компьютер к домашнему кинотеатру высокого разрешения с помощью одного кабеля HDMI.

AVIVO-видеоконвертер 
Avivo Video Converter () — программа, использующая ресурсы видеокарт ATI для конвертирования видео из одного формата в другой. Утилита интегрирована в Catalyst Control Center. Функции программы по сравнению с другими конвертерами достаточно бедны. Используются только предустановленные наборы установок с возможностью изменения качества изображения.

В версии 9.12 имеется возможность преобразования следующих форматов:
 MPEG-1
 MPEG-2
 Video CD
 Super Video CD
 DVD
 WMV
 AVI
 .mp4 для PSP
 .mp4 для iPOD
 1080p H.264
 720p H.264
 1080p MPEG-2
 720p MPEG-2

Поддерживаемое программное обеспечение 
 WinDVD
 PowerDVD
 KMPlayer
 Встроенный в Windows Vista MPEG-2-декодер

См. также 
 NVIDIA PureVideo
 Intel Clear Video

Ссылки 
 Страница AVIVO
 ATI AVIVO: Часть 0: Введение и описание видеотехнологий

ATI Technologies
Ускорение видео